Geografia:
 White Earth (Dakota del Nord), localitat estatunidenca de Dakota del Nord
 White Earth (Minnesota), localitat estatunidenca de Minnesota

 Altres:
 Reserva índia de White Earth, reserva índia de Minnesota